En anglais, backdraft (anglais américain) — littéralement : tirage en retour — correspond à une explosion de fumées.
 Backdraft est un film américain de Ron Howard (1991).